Seznam brigad z zaporedno številko 65.

Seznam 
 Pehotne
 65. pehotna brigada (Združeno kraljestvo)
 65. avtomobilska brigada (ZSSR)

 Oklepne
 65. tankovska brigada (ZSSR)

 Artilerijske
 65. brigada Kraljeve garnizijske artilerije

 Logistične
 65. materialna podporna brigada (ZSSR)

Glej tudi